

Patronymes 
Nikouline (masculin ; ) ou Nikoulina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Aleksandr Nikouline (1985-), joueur de hockey sur glace russe
 
 Ilia Nikouline (1982-), joueur de hockey sur glace russe
 Ievdokia Nikoulina (1917-1993), aviatrice soviétique
 Iouri Nikouline (1921-1997), clown et acteur russe
 Iouri Nikouline (1931-1988), athlète soviétique, spécialiste du lancer de marteau
 Lev Nikouline (1891-1967), écrivain soviétique
 Stepan Nikouline (2001-), joueur de hockey sur glace russe
 Valentin Nikouline (1932-2005), acteur soviétique et russe

Homonymie de patronyme
Patronyme russe